Příjmení Renoir [renuár] nosí více různých osobností:

 Auguste Renoir (1841–1919) – francouzský malíř, otec Pierra a děd Claudův
 Claude Renoir – francouzský filmař a syn Pierre Renoira, vnuk Augusta
 Jean Renoir (1894–1979) – francouzsko-americký režisér a scenárista
 Pierre Renoir – francouzský herec a syn Augusta
 Sophie Renoir – francouzská herečka

jiný význam
 Renoir (planetka) – planetka
 Renoir (film) – francouzský film z roku 2013
 Renoir Towers – výšková budova v Buenos Aires
 Renoir (počítačová hra) – počítačová hra od Soulbound Games
 Renoir (mikroarchitektura) – mikroarchitektura procesorů Ryzen 4. generace